Тлазолапа има више значења:

 Тлазолапа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлазолапа (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлазолапа (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику